Аллегре́тти — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Аллегретти, Марио (1919—1945) — кавалер золотой медали «За воинскую доблесть».
 Аллегретти, Риккардо (род. 1978) — итальянский футболист.